Тистла-де-Герреро:

 Тистла-де-Герреро — город в муниципалитете Тистла-де-Герреро Мексики, входит в штат Герреро. 
 Тистла-де-Герреро — муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.